Конан, герцог Бретани () — имя нескольких правителей Бретани, средневекового феодального государства, образованного на полуострове Арморика (ныне Бретань) бриттами, вытесненными из Британии англосаксами.
 Конан I (герцог Бретани) (ум. 992)
 Конан II (герцог Бретани) (1030—1066)
 Конан III (герцог Бретани) (1095—1148)
 Конан IV (герцог Бретани) (ок. 1138—1171)

См. также 
 Конан Мериадок (ум. 395) — герцог Арморики, раннесредневекового королевства на территории полуострова Бретань (380-е — 395).
 Конан (значения)